Флаг муниципального образования города Бара́бинска Барабинского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации — официальный символ и опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено природное, историческое, экономическое своеобразие района, составленный и употребляемый в соответствии с Федеральным законодательством и правилами геральдики и вексиллологии.

Ныне действующий флаг утверждён 16 апреля 2009 года и регулируется положением «О флаге города Барабинска Барабинского района Новосибирской области».

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящей из трёх вертикальных полос, соотносящихся как 2:1:2 зелёного (у древка), белого (в центре) и синего цветов; в центре полотнища — колесо красного цвета на котором сидит в сторону древка колонок красного цвета».

Обоснование символики 
Колесо — символизирует дорогу (путь). Означает, что город Барабинск обязан своему появлению транссибирской магистрали. В настоящее время предприятия различных видов транспорта являются основными в городе.

Колонок — зверь семейства куньих, обитающий практически по всей Азии. На территории России встречается везде за Уралом, но наиболее многочисленен в бассейне реки Амур, в Якутии и Барабинской лесостепи. Означает упорство, смелость, находчивость. Указывает на то, что Барабинск является центром Барабы.

Зелёный цвет символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир и обозначает Барабинские степи.

Лазоревый (синий) цвет символизирует красоту, величие, верность, доверие, безупречность, а также развитие, движение вперёд, надежду, мечту. Обозначает обилие воды.

Серебряный (белый) цвет является символом веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности. Обозначает чистоту помыслов и благородство намерений горожан.

Червлёный (красный) цвет — символизирует любовь, мужество, смелость, великодушие.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением куницы